

Лешно — озеро в Білорусі, Вітебська область, група Ушацькі озера.

Населені пункти та їхні частини
 Лешно — місто на правах повіту в Великопольському воєводстві
 Лешно — гміна в Варшавському-Західному повіті Мазовецького воєводства
 Лешно — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Лешно — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Лешно — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Лешно — село в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Лешно — село в гміні Медика Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Лешно — село в гміні Барчево Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лешно — колонія в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Лешно — осада в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства

Лешно — село у районі Турчянське Тепліце, Словаччина.

Див. також 
 Лешня

Примітки